Le château de Miremont peut faire référence à plusieurs châteaux français :

 le château de Miremont, à Badens dans le département de l'Aude (devenu clinique de Miremont en 1962) ;
 le château de Miremont, à Chalvignac dans le département du Cantal ;
 le château de Miremont, à Mauzens-et-Miremont dans le département de la Dordogne ;
 le château de Miremont, à Miremont dans le département du Puy-de-Dôme.

Miremont